Cathetus (geslacht), een vlindergeslacht
 Rechthoekszijde (Latijns: Cathetus), een zijde van een driehoek in de meetkunde